Сезон 1910/11 стал для «Манчестер Юнайтед» 19-м сезоном в Футбольной лиге. По итогам сезона «Юнайтед» во второй раз в своей истории стал чемпионом Англии.

Обзор участия в турнирах

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Трансферы

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1910/11 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1910-1911
1911
Манчестер Юнайтед